Hans Dietl ist der Name folgender Personen:

* Hans Dietl (Politiker, 1894), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Dietl (Politiker, 1915), italienischer Politiker (SVP)

Siehe auch:

 Hanns Dietel (1905–1987), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer